L’Opinion ist der Titel folgender Zeitungen:
 L’Opinion (Burkina Faso)
 L’Opinion (Frankreich)
 L’Opinion (Marokko)

Siehe auch:
 La Opinión